Мама:
	
 Мама — жінка щодо своїх дітей.
	
 Мама (аеропорт) — регіональний аеропорт, розташований в селищі Мама, Іркутської області.

У кіно 
 Мама (мультфільм) — ляльковий мультиплікаційний фільм Романа Качанова, знятий у 1972 році за сценарієм дитячого поета Сергія Міхалкова.
 Мама (фільм, 1976) — музичний фільм-казка, виробництва СРСР, Румунії та Франції.
 Мама (фільм, 1991) — напівавтобіографічний художній фільм французького сценариста та режисера вірменського походження Анрі Вернея.
 Мама (фільм, 1999) — художній фільм, заснований на реальних подіях — захопленні літака родиною Овєчкіних в 1988 році.
 Мама (короткометражний фільм) — фільм 2012 р., відзнятий режисером Лідією Шейніною.
 Мама (фільм, 2013) — драматичний фільм страхіть 2013 року випуску, режисера Андреса Муш'єті.
 Мама (Футурама) — персонаж мультиплікаційного серіялу Футурама.

У музиці 
 Мама (гурт) — радянський підлітковий музичний гурт, створений Сєрґєєм Кузнєцовим.
 Мама (музичний альбом) — музичний альбом Вітаса (2003).

У мистецтві 
 Мама (картина) — картина азербайджанського художника Тогрула Наріманбекова, яка була написана в 1966 році.

Топоніми 
 Мама — річка в Іркутській області та в Бурятії Росії, ліва притока Вітіма
 Мама — селище міського типу в Іркутській області, РФ
 Мама — муніципалітет у Мексиці, штат Юкатан
 Мама — невелике місто в Мексиці, штат Юкатан, адміністративний центр однойменного муніципалітету
 Мама — назва села Курортне Ленінського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року

Див. також 
 Мама Африка — південно-африканська співачка і громадський активіст.
 Мама Джонс — впливовий американський громадський діяч, активістка профспілкового руху.
 Мама Кілья — лунарне божество у пантеоні народів Інкської імперії (кечуа, кічуа, кальчаки та ін.).
 Мама Люба —  пісня, записана російської поп-групою Serebro.
 Мама-Марія — роман-пісня Григорія Лютого.
 Мама Рома — фільм італійського режисера П'єра Паоло Пазоліні, який вийшов 1962 року.

Примітки